Papos je lahko:
 Papos Aleksandrijski
 Papos (priimek)
 Papos, Madžarska